Kristus steht für:

 eine Schreibweise von Christus, siehe Jesus Christus
 Kristus (Schneider), historischer Roman von Robert Schneider

siehe auch
 Kristus Konungen, älteste katholische Gemeinde in Göteborg, Schweden